

Cinema 
The Guard  – film sovietico del 1990 diretto da Aleksandr Rogozhkin e con protagonista Alexey Buldakov
The Guard  – film indiano del 2001 diretto da Hakim e con protagonista Kalabhavan Mani
Un poliziotto da happy hour (The Guard) – film irlandese del 2011 diretto da John Michael McDonagh e con protagonisti Brendan Gleeson e Don Cheadle

Televisione 
The Guard  – serie televisiva canadese